Sam Bennett – irlandzki kolarz szosowy
 Sam Bennett – kanadyjski hokeista
 Sam Bennett – postać fikcyjna w serialu Prywatna praktyka